Aragua ou Araguá peut désigner :

Toponymes

Araguá : une rivière de l'État de São Paulo ;

Aragua : un des 23 États du pays ;
 Aragua : une municipalité de l'État d'Anzoátegui ;
 Aragua de Barcelona : chef-lieu de la municipalité d'Aragua dans l'État d'Anzoátegui ;
 Aragua de Maturín : chef-lieu de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas ;
 Capitale Aragua : l'une des deux divisions territoriales et statistiques de la municipalité d'Aragua dans l'État d'Anzoátegui ;
 Aragua : une rivière de l'État d'Aragua.

Sport 
 Aragua Fútbol Club : club de football de Maracay, capitale de l'État d'Aragua au Venezuela ;
 Tigres de Aragua : équipe de baseball de Maracay, capitale de l'État d'Aragua au Venezuela ;
 Toros de Aragua, désormais Gatos de Monagas : club de basket-ball de Maturín, capitale de l'État de Monagas au Venezuela.

Zoologie 
 Aragua : un genre de papillons de la famille des Geometridae ;
 Ocrepeira aragua : une espèce d'araignées du genre Ocrepeira ;
 Araneus aragua : une espèce d'araignées du genre Araneus ;
 Anapisona aragua : une espèce d'araignées du genre Anapisona ;
 Theridion aragua : une espèce d'araignées du genre Theridion

Homonymie de toponyme